Первый дивизион 1965/1966 — 63-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1965 года и закончился 15 мая 1966 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1965/1966
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1965 году
Спорт в Бельгии в 1966 году